

Sigle
 Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e provincia

Altro
 Ātman – termine sanscrito
 Atma – album di Urszula Dudziak